Surface (série)
Surface (revista)
Microsoft Surface

Desambiguação